That's Amore – un brano musicale portato al successo da Dean Martin.
That's Amore – un reality show di MTV con Domenico Nesci.
That's Amore - Due improbabili seduttori – film commedia del 1997.
That's Amore – versione americana del programma televisivo C'eravamo tanto amati condotto da Luca Barbareschi.